Persas - o povo persa
 Língua persa - língua indo-iraniana falada pelos persas
 Gato persa - raça de gatos

Ver também
 Pérsio - nome próprio
 Persiana - um dispositivo utilizado na parte interna de janelas para controlar a entrada de iluminação. 
 Pérsico (desambiguação)

Desambiguação